Эльман Гусейнов оглы Сулейман (; 28 февраля 1952, Азадкаракоюнлу, Тертерский район, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика — 14 января 1993, Азадкаракоюнлу, Тертерский район, Азербайджан) — азербайджанский военный, Национальный герой Азербайджана.

Ранняя жизнь и образование 
Гусейнов родился 28 февраля 1952 года в селе Азадкаракоюнлу Тертерского района. В 1958–1968 годах учился в средней школе села Карагоюнлу. Он поступил на гидромелиоративный факультет Азербайджанского государственного политехнического института в 1968 году и окончил его в 1973 году по специальности инженер. В 1973–1975 годах служил лейтенантом в городе Акалкалаки, Грузия.

В 1980–1982 годах учился в Бакинской высшей партийной школе. В 1982–1985 годах работал председателем Комитета народного контроля Тертерского района, в 1985–1988 годах — первым заместителем председателя Исполнительного комитета народных депутатов Тертерского района, в 1988–1990 годах — начальником Тертерчайского управления по разработке гидроокиси, а затем инструктором. в обкоме партии. Несколько раз избирался в областной совет.

С отличием окончил Институт управления народным хозяйством при Кабинете Министров.

Был женат, имел троих детей.

Карабахская война 
Хотя Гусейнов работал на высоких государственных должностях, он обратился в Министерство обороны Азербайджана с просьбой о добровольном учреждении лагеря для защиты Тертера в 1991 году; в сентябре 1991 года он стал начальником штаба самообороны Тертера, в ноябре 1991 года — командиром территориального батальона самообороны. Принимал активное участие в боевых действиях у Мардакерта и окрестных населённых пунктов. В результате боевых действий под его личным руководством ряд солдат армянской стороны были убиты, а их техническое оснащение повреждено.

Был дважды ранен в боях. 14 января 1993 года погиб в бою у села Ванклу.

Достижения 
Эльману Гусейнову оглы Сулейману посмертно присвоено почетное звание «Национальный герой Азербайджана» Указом президента № 262 от 15 января 1995 года.

Похоронен в селе Гарагоюнлу Тертерского района. Его именем названы одна из улиц Тертера и музей.

Примечания

Литература 
 Vugar Asgerov. National Heroes of Azerbaijan (Yenidən işlənmiş II nəşr). Bakı: "Dərələyəz-M", 2010, səh. 120.
  Hüseynov Elman
  Elman Hüseynov
 Tofig Yusif "Ölümlə üz-üzə", Hüquq Ədəbiyyatı-2008. ("Əbədiyaşarlıq" oçerki) səh.20-21.

Военные Азербайджана
Национальные герои Азербайджана